Пайлот-Пойнт () — топоним США.

 Пайлот-Пойнт — город на Аляске.
  — аэропорт города.
  — город в Техасе.